Breakout – polski zespół bluesrockowy
 Breakout – singel grupy Foo Fighters
 Breakout – singel Miley Cyrus
 Breakout – album Miley Cyrus
 Breakout – gra komputerowa firmy Atari
 Breakout: Video Singles – kompilacja teledysków grupy Bon Jovi
 Breakout Kings – amerykański serial telewizyjny